Veronika Kudermetova e Evgenija Rodina hanno battuto in finale Aleksandra Artamonova e Martina Borecká 5–7, 6–0, [10–8].

Teste di serie 

  Veronika Kapshay /  Arina Rodionova (primo turno)
  Ilona Kramen' /  Aljaksandra Sasnovič (semifinali)

  Margarita Gasparjan /  Ljudmyla Kičenok (primo turno)
  Marina Mel'nikova /  Svjatlana Piraženka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kazan Summer Cup 2013